

G 

G
Musiklabel G